Bock se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Christina Bock
 Hieronymus Bock
 Wolfgang von Bock